Blovstrød (plaats), plaats in Denemarken
 Blovstrød (parochie), parochie in Denemarken